Поречье — посёлок в Правдинском районе Калининградской области. Входит в состав Правдинского городского поселения.

Население

Достопримечательности 

 Кирха в Алленау

Примечания 

Населённые пункты Правдинского района